Die IFAF Northern Europe Football League 2018 (kurz NEFL) war die zweite und zugleich letzte Spielzeit des Wettbewerbs. Ausrichter war die IFAF Europe, die europäische Abteilung der International Federation of American Football. Sieger wurden die Copenhagen Towers, die sich dadurch für das European Superfinal qualifizierten. 

In einem durchaus spannenden letzten Spiel konnten sich die Copenhagen Towers mit einem knappen Sieg über die Carlstad Crusaders am letzten Spieltag den Titel sichern.

Teilnehmer und Modus 
Das Teilnehmerfeld bestand aus den nationalen Meistern dreier skandinavischer Länder sowie Großbritanniens. Sie trugen ein einfaches Rundenturnier aus, wobei Tamworth und Oslo zwei Heimspiele austrugen.

Saisonverlauf

Spiele

Tabelle

European Superfinal 
Der Gewinner der NEFL trat im European Superfinal gegen den Gewinner des CEFL Bowl XIII an, um den europäischen Champion zu ermitteln. Das Spiel Finale verloren die Copenhagen Towers gegen die Swarco Raiders Tirol aus Innsbruck.

Einzelnachweise 

American-Football-Saison 2018
Internationaler American-Football-Wettbewerb
Sportveranstaltung in Europa
IFAF Europe